Ocho de Enero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ocho de Enero, Coahuila, 
 Ocho de Enero, Chiapas, Cintalapa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar